«Це́нтрал Партне́ршип» () — российская кинокомпания, основанная в марте 1995 года. С 2014 года входит в в состав холдинга «Газпром-Медиа». По данным за март 2023 года кинокомпания выпустила в прокат 826 фильмов, из них 264 — российского производства

История 
Компания основана в 1995 году. До 2000 года занималась телевизионной дистрибуцией. Постепенно добавились новые направления: кинопрокат, видео- и DVD-дистрибуция (с 2003 года). Первым фильмом, с которого началась кинопрокатная деятельность «Централ Партнершип», был «Характер» голландского режиссера Майка ван Дьема. Его показывали в кинотеатре «Кодак». В 1978 году компания купила и показывала на ТВ американский сериал «Даллас» (1978). В 2000 году «ЦПШ» вышла на европейские кинорынки. В 2005 году контрольный пакет акций кинокомпании выкупил холдинг «Проф-Медиа».

В 2005 году компания запустила завод по производству оптических дисков «Диск Про» в Боровске (Калужская область), который был куплен Sony и переименован в Sony DADC в 2011 году. Сейчас основная продукция завода — Blu-Ray-диски с играми для консолей PlayStation.

Фильмы и телесериалы 
В 2002 году «Централ Партнершип» впервые выпустила в прокат российский фильм. Им был «Антикиллер» К. Кончаловского, который собрал в прокате более миллиона долларов. В 2003 году кинокомпания приобрела часть пакета голливудского мейджора Universal, в котором были фильмы «Реальная любовь» Ричарда Кертиса, «Нед Келли» Грегора Джордана и «Ван Хельсинг» Стивена Соммерса. Кинокомпания владеет правами более чем на 1400 полнометражных фильмов и 4000 часов сериальной продукции.

Фильмы и сериалы компании доступны для просмотра в Facebook (с помощью приложения Cinecliq), на порталах ivi.ru, zabava.ru и др., а также для скачивания через приложения App Store (Aikino и Maxifilm) и в iTunes.

Проекты «Централ Партнершип» имеют приоритетное право на получение финансирования проектов от Фонда кино.

Кинокомпания выпустила в прокат 826 фильмов, из них 264 — российского производства. Самыми кассовыми фильмами студии являются: Холоп (более трёх миллиардов рублей) и Чебурашка (более шести миллиардов рублей).

Собственники 
С 2005 по 2014 год контрольный пакет акций компании (50,5 %) принадлежал холдингу «Проф-Медиа». С февраля 2014 года «Централ Партнершип» входит в состав холдинга «Газпром-Медиа».

Структура 
«Централ Партнершип» состоит из управляющей компании и дистрибутора кино- и телеправ «Централ Партнершип Sales House».

В 2012—2016 годах функционировала собственная производственная компания. Изначально ею являлось ООО «Студия Централ Партнершип». В декабре 2014 года студия была поглощена ООО «ЦПШ Продакшн» (до лета 2014 года студия называлась «НТВ-Кино Продакшн»), выполнявшим аналогичные функции. Спустя два года компания приобрела новое название — ООО «Киностудия КИТ» — и стала основным производителем сериалов и фильмов для холдинга «Газпром-Медиа».

Руководство 
Генеральные директора:
 Рубен Дишдишян (1995—2011)
 Марк Лоло (2011—2012)
 Армен Давитян (2012—2013)
 Елена Верман (2013—2014)
 Павел Степанов (2014—2018)
 Вадим Верещагин (с 2018)

Сотрудничество 
«Централ Партнершип» являлся эксклюзивным дистрибьютором фильмов кинокомпании «Paramount Pictures» на территории России с 2009 по 2022 год. По контракту прокатывает в России и СНГ все фильмы этого мейджора в обмен на агентское вознаграждение. В 2011 году аналогичное соглашение было заключено с крупнейшей независимой студией «Summit Entertainment», впоследствии «Централ партнершип» также стала дистрибьютором фильмов студии «Lionsgate», купившей «Summit Entertainment» в 2012 году. Сборы всех фильмов, выпущенных компанией в прокат, превысили 1,5 млрд долларов.
С 2001 по 2011 года Домашняя дистрибуция DVD и Blu-ray Первый был CP Digital с 2011 года переехал на Новый Диск/ND Play и Крупный План.

В 2013 году кинокомпания «Централ Партнершип» и группа Yellow, Black and White подписали соглашение на три года о совместном продюсировании фильмов и сериалов.

В 2015 году «Централ Партнершип» заключила соглашение о сотрудничестве с крупнейшим дистрибьютором Китая China Film Group Corporation.

В мае 2021 года компания начала сотрудничать с кинокомпанией «Кинослово» Петра Анурова, в июле — с кинокомпаниями QS Films и продюсерским центром «ГОРАД». В октябре было подписано соглашение на два года о совместном производстве кинопроектов с режиссёром Марюсом Вайсбергом. В том же месяце «Централ Партнершип» подписали четырёхлетний контракт с Yellow Black & White на прокат фильмов студии. Соглашение действует с 2022 года и включает в себя права на 40 полнометражных фильмов.

В ноябре 2022 года «Централ Партнершип» прекратил сотрудничество с американской компанией , которая собирает и предоставляет данные о прокате в американскую систему . Руководство компании решило передавать данные о кассовых сборах, количестве сеансов, и зрителей только в Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В декабре 2022 года компания подписала соглашение с Фондом поддержки военно-патриотического кино (Военкино) для совместного создания военно-патриотических фильмов. В том же месяце был подписан двухлетний эксклюзивный контракт с кинодистрибутором Ближнего Востока Four Star Films. Соглашение действует с 1 января 2023 года и касается новых релизов. Согласно контракту, Four Star Films стала официальным дистрибутором фильмов «Централ Партнершип» в странах Ближнего Востока.

Лицензированные фильмы 
 2002 — Возвращение кота
 2004 — Ходячий замок
 2013 — Ветер крепчает
 2013 — Космический пират Харлок
 2015 — Наруто: последний фильм

Показатели деятельности

Финансовые показатели

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт «Централ партнершип»
 
 

Кинокомпании России
Компании, производящие телесериалы